Бре́ндон Ха́ртли (, родился 10 ноября 1989 в Палмерстон-Норте) — новозеландский автогонщик, двукратный чемпион мира по автогонкам на выносливость в составе Porsche Team (2015, 2017), трёхкратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» (2017, 2020, 2022). В 2017 и 2018 годах выступал в Формуле-1 за Toro Rosso. С 2019 года тест-пилот команды Скудерия Феррари в Формуле 1.

Карьера 

Хартли родился в семье тесно связанной с моторными видами спорта. Его отец Брайан гонялся во многих соревнованиях, например Формула-Атлантик. В шесть лет Хартли начал свою карьеру в картинге вслед за своим братом Нельсоном. Через шесть лет молодой новозеландец завершил свой первый сезон на седьмом месте. В 2003 году в возрасте 13 лет он выиграл Фестиваль Формулы-Форд; за этим последовал год в Формуле-Форд. В болиде своего брата, он стартовал в четырёх гонках и выиграл две из них.

После сезона в Formula Toyota New Zealand Хартли отправился в Европу, выступил в Еврокубке Формулы-Рено и Formula Renault Northern European Cup (NEC). Новозеландец завершил четырнадцатым и десятым в личном зачёте соответственно, попал на подиум на этапе в Anderstorp. На второй год он остался в Еврокубке Формулы-Рено, но ушёл из NEC в итальянский чемпионат. В этот год он одержал три победы в Еврокубке(заработал чемпионский титул) и три подиума в итальянском чемпионате,. В 2007 году Хартли также дебютировал в Формуле-3 Мастерс. Он финишировал четвёртым. Также он провёл тесты с Команда Новой Зеландии в гонках А1 и стал лучшим новичком в этой серии.

Формула-1 
В феврале 2008, когда ему исполнилось 18, Хартли провёл свои первые тесты в Формуле-1. Он был приглашён Red Bull Racing в Эр-Рияд. Потом он провёл трёхдневные тесты на новом болиде Toro Rosso STR3.

В ноябре 2008 он заменил на тестах травмированного Марка Уэббера вместе с Себастьеном Буэми за Red Bull RB4..

Дебютировал в Формуле-1 в Остине-2017, заменив Пьера Гасли, занял 13 место.

Первое очко за 10 место набрал только в 4-й гонке следующего сезона — в Азербайджане.

Результаты выступлений

Гоночная карьера 

† — Хартли не набрал очков.

Формула-1 

|-
!
! Scuderia Toro Rosso
! Toro Rosso STR12
! Renault R.E.17 1,6 V6T
! 

!

|-
!
! Red Bull Toro Rosso Honda
! Toro Rosso STR13
! Honda RA618H 1,6 V6T
! 

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Брендона Хартли

Автогонщики Новой Зеландии
Картингисты
Пилоты А1 Гран-при
Пилоты Формулы-Рено 2.0 NEC
Пилоты Еврокубка Формулы-Рено
Пилоты Итальянской Формулы-Рено
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Чемпионы мира по автогонкам на выносливость (спортпрототипы)
Пилоты GP2 из Новой Зеландии
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Новой Зеландии
Победители 24 часов Ле-Мана
Пилоты Формулы-1 из Новой Зеландии
Пилоты Формулы-1 2010-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Toro Rosso
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки
Пилоты Формулы E из Новой Зеландии
Пилоты Формулы E, набиравшие очки